Prvaci Hrvatske u nogometu za kadete za sezonu 2010./11. su bili četvrti put zaredom nogometaši Dinama iz Zagreba.

Prva liga

Izvori 
 prva-hnl-juniorikadeti, ljestvice za 2010./11. i 2011./12., wayback arhiva

2010-11
k-p